Ministr zdravotnictví Izraele (, sar ha-bri'ut) je člen izraelské vlády, který stojí v čele ministerstva zdravotnictví. Od května 2020 je ministrem Juli-Joel Edelstein ze strany Likud.

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
  Kneset - Ministři zdravotnictví

Vláda Státu Izrael